Friedrich Gerhard Rohlfs (1831-1896), explorador alemán de África.
 Gerhard Rohlfs (1892-1986), filólogo alemán, gramático de la lengua italiana.